44e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 44e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid